Europese kampioenschappen karate (EKF) - georganiseerd door de European Karate Federation
 Europese kampioenschappen karate (JKA) - georganiseerd door de Japan Karate Association
 Europese kampioenschappen karate (IFK) - georganiseerd door de International Federation of Karate
 Europese kampioenschappen karate (WKB) - georganiseerd door World Kyokushin Budokai
 Europese kampioenschappen kyokushin karate (IKO) - georganiseerd door de International Karate Organization
 Europese kampioenschappen karate (IKO Matsushima) - georganiseerd door de International Karate Organisation Matsushima
 Europese kampioenschappen kyokushin karate (IKO Kyokushinkaikan Union) - georganiseerd door de International Karate Organisation Kyokushinkaikan Union
 Europese kampioenschappen kyokushin karate (KWU) - georganiseerd door de Kyokushin World Union
 Europese kampioenschappen karate (KI) - georganiseerd door Kyokushin-Kan International
 Europese kampioenschappen shinkyokushin karate - georganiseerd door de World Karate Organization
 Europese kampioenschappen shotokan karate-do - georganiseerd door de European Shotokan Karate-do Association